Новосі́льці (до 1945 року — Фрайдорф; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.